

В 2020 году сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы 2020, но из-за пандемии коронавирусной инфекции было принято решение о переносе Евро на 2021 год.

3 сентября стартовал второй розыгрыш Лиги наций, в которой сборная России принимала участие в группе 2 Лиги B.

Матчи

Лига наций УЕФА 2020/2021. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Лига наций УЕФА 2020/2021. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Товарищеский матч 
Из-за пандемии COVID-19 перенесён с 28 марта на 8 октября.

Лига наций УЕФА 2020/2021. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Лига наций УЕФА 2020/2021. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Товарищеский матч 
Из-за пандемии COVID-19 перенесён с 31 марта на 12 ноября.

Лига наций УЕФА 2020/2021. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Лига наций УЕФА 2020/2021. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Отменённые из-за коронавируса встречи 
Товарищеский матч

Товарищеский матч

Примечания 

2019